Hidròxid de ferro (II)
 Hidròxid de ferro (III)